Yggdrasil er verdenstræet i nordisk mytologi og har lagt navn til mange forskellige institutioner og foreninger. Ordet findes i to nærtbeslægtede stavemåder, hvoraf den med to g-er dog er langt den mest almindelige.

 Yggdrasil – verdenstræet fra nordisk mytologi.
 Yggdrasils fire hjorte
 Yggdrasil (band) – musikgruppe fra Færøerne.
 Ygdrasil (frimurerloge).
 Yggdrasil (Enslaved-demo)
 Yggdrasil (Vlad-demo), en demo af det franske black metal-band Blut aus Nord (dengang kaldet "Vlad")